La Liga 1927 è stata la 7ª edizione del Campionato polacco di calcio e vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Henryk Reyman (Wisła Cracovia), con 37 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Wisła Cracovia Campione di Polonia 1927.
 Jutrzenka Cracovia retrocesso in II liga polska.

Calcio nel 1927
Campionato polacco di calcio